Karl Graebner bzw. Karl Gräbner ist der Name folgender Personen:
* Karl Gräbner (Schriftsteller) (1786–1845), deutscher Schriftsteller und Heimatforscher
 Karl-Erich Graebner (* 1924), deutscher Biologe, Fernsehautor und Moderator

Siehe auch:
 Karl Otto Robert Peter Paul Graebner (1871–1933), deutscher Botaniker, siehe Paul Graebner